Дискографія гурту Foals складається з п'яти студійних альбомів, шести міні-альбомів, одного відеоальбому, двадцяти двох синглів та двадцяти двох музичних відео.

Студійні альбоми

Відеоальбоми

Міні-альбоми

Примітки 

Foals